Hästesko kan avse:

 Medeltidsätten Hästesko – en svensk adlig ätt i Finland, utslocknad innan 1625
 Hästesko af Målagård – en svensk ätt adlad 1602
 Hästesko Fortuna – en svensk adelsätt som introducerades 1642 på svenska riddarhuset
 Hästesko (257) – en svensk ätt adlad 1595, introducerad 1638 och utslocknad 1724

Se även
 Hästsko